A triatlon 2000 óta szerepel a nyári olimpiai játékok programján. Az olimpiai versenytáv 1500 méter úszásból, 40 kilométer kerékpározásból és 10 kilométer futásból áll, és a különböző erőpróbák között nincs pihenőidő.

Éremtáblázat

Versenyszámok

Résztvevők nemzetek szerint 
A 2016-os olimpiával bezárólag 43 különböző lobogó alatt indult versenyző a játékok során. Közülük huszonöt nemzet képviseltette magát minden olimpián ebben a sportágban.

Magyarország minden alkalommal indított versenyzőt. Legjobb eredményét Bicsák Bence a 2020. évi nyári olimpiai játékok-on elért 7., illetve Bragmayer Zsanett szintén 2020-ban elért 12. helye jelenti.

Többszörös érmesek

Források 
 

Triatlon